Берглинд Айси (; род. 4 июня 1977, Хабнарфьордюр) — исландская фотомодель и актриса.

Биография 
Берглинд Оулавсдоуттир Айси родилась 4 июня 1977 года в городе Хабнарфьордюр, Исландия. Профессионально занималась плаванием. Дебютировала в кино в 2001 году. В 2004 году она была признана Девушкой Санкт-Паули (модель, чей образ размещается на этикетке бутылок пива с одноимённым названием). Снималась для журнала «Maxim». В 2013 году она снялась в сериале «Сибирь».

Не замужем. В настоящее время живёт в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Профиль актрисы на сайте tvguide.com
 Профиль актрисы на сайте tv.com